Publius Cornelius Sulla är ett namn som burits av flera romare:

* Publius Cornelius Sulla (praetor 212 f.Kr.), romersk politiker
 Publius Cornelius Sulla (praetor 186 f.Kr.), romersk politiker
 Publius Cornelius Sulla (vald konsul 65 f.Kr.), romersk politiker